de Zwerver (boekhandel), reisboekwinkel in Groningen
De Zwerver (schip, 1900), oudste Nederlandse woonboot
VV De Zwerver, voetbalclub uit Kinderdijk
personen:
Charlie Chaplin, een Brits acteur, als zijn personage The Tramp ("De Zwerver")
de Zwerver (Planos), bijnaam van Georgios Megas Komnenos, keizer van Trebizonde
Frits de Zwerver, pseudoniem van de Nederlandse verzetsstrijder Frits Slomp
Jaw de Zwerver, pseudoniem van de Surinaamse schrijver Ané Doorson

Zie ook
Zwerver (doorverwijspagina)
Zwervers (doorverwijspagina)